Colonia Lázaro Cárdenas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Lázaro Cárdenas, Hidalgo, Apan, 
 Colonia Lázaro Cárdenas, Almoloya de Juárez, 
 Colonia Lázaro Cárdenas, Villanueva, 
 Colonia Lázaro Cárdenas, Chalchihuites, 
 Colonia Lázaro Cárdenas, Tultitlán, 
 Colonia Lázaro Cárdenas, Texcoco, 
 Colonia Lázaro Cárdenas, Tezontepec de Aldama, 
 Colonia Lázaro Cárdenas, Medellín, 
 Colonia Lázaro Cárdenas, Ixmiquilpan, 
 Colonia Lázaro Cárdenas, Tepecoacuilco de Trujano, 
 Colonia Lázaro Cárdenas, Oaxaca, Santo Domingo Tehuantepec, 
 Colonia Lázaro Cárdenas, Yecuatla, 
 Colonia Lázaro Cárdenas, Tzintzuntzan, 
 Colonia Lázaro Cárdenas, San Juan Evangelista, 
 Colonia Lázaro Cárdenas, Atoyac de Álvarez, 
 Colonia Lázaro Cárdenas, La Huacana, 
 Colonia Lázaro Cárdenas, Noria de Ángeles, 
 Colonia Lázaro Cárdenas, Jalisco, Villa Corona, 
 Colonia Lázaro Cárdenas (ort i Mexiko, Delstaten Mexiko, Texcoco, lat 19,45, long -98,90),